Michalów (powiat Tomaszowski), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Tomaszowski
 Michalów (powiat Zamojski), plaats in woiwodschap Lublin, powiat Zamojski